Kerino (ou Kérino) peut faire référence à:

Toponyme 
 Kérino, un lieu-dit de Vannes (Morbihan), situé à proximité de l'embouchure de la Marle dans le golfe du Morbihan, d'où:
 le pont de Kérino ;
 le tunnel de Kérino ;
 le manoir de Kérino ;
 le calvaire de Kérino.

Patronyme 
 Pierre Kerino, musicien breton fondateur du Kevrenn Alré.

Cépage 
 Le kerino, nom donné en Grèce au dattier de Beyrouth, un cépage de raisin de table blanc.